Гле́б Васи́льевич Бушту́ев () — советский оператор игрового и неигрового кино, актёр, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Павловске в многодетной купеческой семье. В период с 1919 по 1924 год трудился на разных предприятиях по рабочим специальностям, служил матросом I класса.

С 1924 года учился на актёрском факультете Ленинградского техникума экранного искусства, с 1926 по 1928 год — там же на операторском факультете.

С 1924 года снимался в кино, с 1925 года работал на Ленинградской фабрике «Ленинградкино» (впоследствии — «Ленфильм»), — вначале в качестве помощников режиссёра, оператора, затем оператором, был одним из художников «Парижского сапожника» (1927), а также фотографом на фильмах «Нота на колёсах» (1928) и «Новый Вавилон» (1929).

С 1933 года — оператор на Ленинградской студии «Техфильм» («Лентехфильм» — с 1936 года).

В годы Великой отечественной войны участвовал в оборонных мерприятиях в составе команды МПВО, работал на Ленинградской объединённой киностудии в составе Главкинохроники, снимал в киногруппе Ленинградского фронта. 

По окончании войны продолжил работать на «Лентехфильме» («Леннаучфильм» — с 1946 года). Кроме фильмов является автором сюжетов для «Ленинградского киножурнала».

Скончался 7 сентября 1954 года. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Семья 
 отец — Василий Андреевич Буштуев (1863—1938), потомственный почётный гражданин, купец 1-й гильдии, совладелец Торгового дома «Бр. Буштуевы»;
 мать — Екатерина Афанасьевна Буштуева (? — ?).

Фильмография 
 Оператор

  — Дом в сугробах (совместно с Е. Михайловым)</small>
  — Парижский сапожник <small>(совместно с Е. Михайловым)
  — Знойное море
  — Обломок империи (совместно с Е. Шнейдером)</small>
  — Весенний бой <small>(в соавторстве)
  — Жизнь на полный ход / Корабли в море (совместно с Б. Хренниковым)</small>
  — Наши девушки
  — Работа артразведчика на КНП
  — Неустрашимые <small>(совместно с П. Клушанцевым)
  — Умей помочь раненому
  — Наступление на пустыни (совместно с Н. Долговым)</small>
  — Туркменская ССР
  — Туркменские скотоводы
  — Пресмыкающиеся пустыни
  — Снайперы в горах
  — Берегите детей
  — Пушка против танка
  — Работа больницы в условиях ЦВО
  — Индивидуальная гимнастика
  — Герметизация подвальных укрытий жилого дома
  — Купание маленьких детей
  — Подготовка жилых домов к зиме <small>(совместно с А. Ажогиным)
  — Ленинградцы на заготовке дров
  — Противопожарная защита жилого дома
  — Алиментарные дистрофия и авитаминоз
  — Боевой путь (в соавторстве)</small>
  — Подготовка вооружения самолётов к боевым вылетам
  — Противопожарная защита
  — Великая победа под Ленинградом <small>(в соавторстве) 
  — Восстановим наш город
  — Двигатель «Паккард» (разборка) (совместно с Н. Блажковым)</small>
  — Двигатель «Паккард» (сборка) <small>(совместно с Н. Блажковым)
  — Новаторы медицины (совместно с В. Страдиным)</small>
  — Огнестрельные ранения суставов и их лечение
  — XXVIII годовщина Октября <small>(в соавторстве)
  — Невидимые лучи
  — Искусство Хохломы
  — Ошибка матери
  — Гимнастика в советской армии
  — В стране озёр и водопадов
  — Высокие скорости (совместно с М. Ротиновым)</small>
  — Живопись Шишкина
  — Художник Федотов
  — Распространение плодов и семян в природе (кинокурс «Ботаника», раздел 8) <small>(совместно с А. Роговским) 
  — Семена и их прорастание (кинокурс «Ботаника») (в соавторстве)</small> 
  — Цветки (кинокурс «Ботаника») <small>(совместно с А. Роговским)  

 Актёр
  — Скарлатина — пропойца
  — Аэро HT-54 — эпизод
  — В тылу у белых / Белое, красное, зелёное — член Совета
  — На жизнь и на смерть / Проклятьем заклеймённый / Их судьба / Один из многих / Его судьба — арестант
  — Петухи / О том, как поссорился отец Агафангел с дьяконом Гормонием и как огорчил их красноармеец Горчилин  — крестьянин
  — Степан Халтурин — рабочий
  — Катька — бумажный ранет — милиционер
  — Северное сияние — эпизод
  — Дом в сугробах — управхоз
  — Парижский сапожник — комсомолец (нет в титрах)
  — Мой сын — ''пожарник

Награды 
 медаль «За оборону Ленинграда» (16 июня 1943).
 орден «Знак Почёта» (6 марта 1950).

См. также 
 Список фронтовых кинооператоров Второй мировой войны

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Операторы-постановщики
Персоналии:Ленфильм‎
Персоналии:Леннаучфильм
Похороненные на Большеохтинском кладбище